Могила матери всех чукоч — особо почитаемая чукчами местность в окрестностях посёлка Уэлен, Чукотский автономный округ, Россия, на территории национального парка «Берингия» (участок «Уэлен»). Соседствует с древнеэскимосскими Эквенским и Уэленским могильниками.

Интересные факты 
 Под давлением чукотской общественности Уэленская часовня Воскресения Христова была построена в 2002 году не в изначально задуманном месте возле памятника Семёну Дежнёву на берегу Берингова пролива, слишком близком к урочищу «Могила матери всех чукоч», а в самом посёлке Уэлен.

Примечания 

Святые места
Чукотская мифология
Культура Чукотского автономного округа